Tur steht für:
 Tur (Fluss), in Rumänien und Ungarn
 Tur (Militärfahrzeug), polnisch
 Kaukasischer Steinbock, Ziegenart
 Tur (Ort), Dorf in der Westukraine
 Tūr, in der iranischen Mythologie Sohn von Fereydūn
 Tur Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Tur ist der Familienname folgender Personen:
 Abd-ar-Rahman Ahmad Ali Tur (?–2004), erster Präsident Somalilands
 Batuhan Tur (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Lina Tur Bonet, spanische Violinistin
 Manuel Tur (* 1986), deutscher House-DJ und Produzent
 Marc Tur (* 1994), spanischer Leichtathlet
 Naftali Herz Tur-Sinai (1886–1973), israelischer Philologe und Bibelausleger
 Nikephoros Tur, Archimandrit von Kiew (1593–1599)

TUR, Tur oder tur steht für:
 ALPHA-3-Länderkürzel der Türkei, TUR, siehe ISO-3166-1-Kodierliste #T
 Arba’a Turim, kurz Tur, religiöses Werk von Jakob ben Ascher, Grundlage des Schulchan Aruch
  Ba’al ha-Turim, kurz Tur, eine halachische Autorität, siehe Jakob ben Ascher
 Transurethrale Resektion, TUR, urologische Operationstechnik in der Medizin

tur steht für:
 Türkische Sprache (ISO-639-3-Code)

TuR steht für:
 VEB TuR Dresden, TuR, Transformatoren- und Röntgenwerk „Hermann Matern“ Dresden, Nachfolger von Koch & Sterzel

Siehe auch:
 L’TUR (Reiseveranstalter)
 At-Tur (Begriffsklärung)
 Thur (Begriffsklärung)
 Tour (Begriffsklärung)

Abkürzung